Le Championnat de France de basket-ball masculin de N3 2012-2013 est composé de douze groupes.

Club 
La répartition des clubs durant la saison 2012-2013 est la suivante :

Classement

Poule A

|

|}

Poule B

|

|}

Poule C

|

|}

Poule D

|

|}

Poule E

|

|}

Poule F

|

|}

Poule G

|

|}

Poule H

|

|}

Poule I

|

|}

Poule J

|

|}

Poule K

|

|}

Poule L

|

|}

Voir aussi 
 Coupe de France 2012-2013
 Saison 2012-2013 de Pro A
 Saison 2012-2013 de Pro B
 Saison 2012-2013 de Nationale masculine 1
 Saison 2012-2013 de Nationale masculine 2
 Saison 2012-2013 de LFB (féminin)

2012-2013
Basket-ball M5
France M5
Championnat M5